A látnok francia film Leon Abrams rendezésében
A látnok amerikai film René Bonnière rendezésében
A látnok magyar film Czencz József rendezésében
A látnok A The Walking Dead sorozat első évadának negyedik epizódja
A látnok francia képregénysorozat, az Asterix 19. epizódja